IFJ est un sigle qui peut désigner :
 Institut français de journalisme, une ancienne école de journalisme située à Paris ;
 Institut français de Jordanie, une composante du réseau mondial des instituts français ;
 International Federation of Journalists (en français, Fédération internationale des journalistes, une fédération syndicale internationale qui rassemble plus de 600 000 professionnels des médias de 146 pays.

IFJ est un code qui peut désigner :
 Aérodrome d'Ísafjörður, un aéroport islandais, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports